Лас Крусес има више значења:

 Лас Крусес (Хесус Марија, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Крусес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Крусес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Крусес, Ел Чаро (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Крусес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Крусес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Крусес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Крусес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Крусес (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Крусес (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Крусес (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Крусес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Крусес (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Крусес (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Крусес (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Крусес (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Крусес (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Крусес (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Крусес (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес, Ел Реликарио (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес, Ринкон Новиљо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес, Ел Тесоро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Крусес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Крусес (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Крусес (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Крусес (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Лас Крусес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Крусес (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Крусес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Крусес (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Крусес (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Крусес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Крусес (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Крусес (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Крусес, Ентрада де лас Крусес (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Крусес (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Крусес (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Крусес, Сантос Куевас (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Крусес (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Крусес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Крусес (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Крусес (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Крусес (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Крусес (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Крусес (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Крусес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Крусес (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Крусес (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Крусес (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Крусес (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Крусес (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Крусес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес, Лас Круситас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес (Хесус Марија, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Крусес (Тепетлиспа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Крусес (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Крусес (Копандаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Крусес, Барерас (Чукандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Крусес (Чуринзио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Крусес, Лас Круситас (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Крусес (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Крусес (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Крусес (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Крусес (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Крусес (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Крусес (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Крусес (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Крусес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Крусес, Салгадо (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Крусес (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Крусес, Каретера Насионал Километро 236 (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Крусес (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Крусес (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Крусес (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Крусес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Крусес (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Крусес (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Крусес (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Крусес (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Крусес (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Крусес (Сан Пабло Уистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Крусес (Сантијаго Апостол), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Крусес (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Крусес (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Крусес (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Крусес (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Крусес (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Крусес (Сан Мартин Тотолтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Крусес (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Крусес (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Крусес, Фамилија Круз Мартинез (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Крусес (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Крусес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Крусес (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Крусес (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Крусес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Крусес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Крусес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Крусес (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Крусес (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Крусес (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Крусес (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Крусес (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Крусес, Ла Комунидад (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Крусес (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Крусес (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Крусес (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Крусес, Ел Тибурон (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес, Кампо Бонито (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес, Ла Гаљина (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес, Серо Партидо (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Крусес (Дзилам Гонзалез), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Крусес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Крусес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Крусес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Крусес (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Крусес (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Крусес (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Крусес (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику